Струнный квартет № 17 — многозначный термин.

См. также